

Personnalités 

 Joan Segarra (1927-2008), footballeur espagnol ;
 Joshua dit Josh Segarra (né en 1986), acteur américain ;
 Ludovic Segarra (mort en 2007), réalisateur français de documentaires ;
 Maria Dolores Segarra Gestoso (1921-1959), religieuse espagnole, fondatrice d'ordre, vénérable ;
 María José Segarra (née en 1963), juriste espagnole ;
 Teresa Domingo Segarra (née en 1953), femme politique espagnole, députée européenne.

Lieux 

 Segarra, comarque en Catalogne, Espagne, dans la province de Lérida.